Původem latinské slovo kvarta může znamenat:

 kvarta (hudba) – jeden z hudebních intervalů
 kvarta – čtvrtá třída víceletých gymnázií
 kvarta – šedesátina tercie, která je šedesátinou sekundy (již nepoužívané dělení)
 kvarta (šerm) – jeden z postojů při šermu
 kvarta (kulečník) – typ kulečníkové hry

Externí odkazy